Сара () — полуостров на западном берегу Каспийского моря в Азербайджане. Восточная часть полуострова омывается водами залива Кызылагадж. На территории полуострова частично расположен Кызылагачский заповедник.

Территория полуострова входит в Ленкоранский район. На полуострове находятся населённые пункты Нариманабад и Балыхчылар.

В 1956 году остров Сара был соединён грунтовой дорогой-дамбой с территорией города Лимана (Порт-Ильич) и остров принял вид полуострова.

Г. 3. Ширвани, путешествуя по Азербайджану в 1796 г., писал:
Сары — остров в Каспийском море на расстоянии пяти миль от Сальянского порта. Остров небольшой и является приютом кораблей, приехавших из России. Он благоустроен приблизительно сорок лет тому назад.

Эта цифра падает примерно на 1745—1746 гг., ибо путешественник ведет счет от своего пребывания в Ленкорани (1796 г.). До и после Ширвани многие литературные источники остров называли Сара. Это неправильно. Ширвани его именует Сары, то есть «жёлтый», по-видимому, из-за широкого распространения на острове глин жёлтой окраски. В 1842 году с острова Сара на остров Ашураде, расположенный при входе в Астрабадский залив, была переведена морская станция (Астрабадская станция).

В настоящее время в связи с понижением уровня Каспия остров Сары превратился в полуостров.

Примечания

Литература 
 

Полуострова Азербайджана